Pisa kan syfta på:

 Republiken Pisa – ett land med Pisa i Toscana som huvudstad 1000-talet–1406
 Pisa (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Pisa (utbildningsstudie) – en studie skapat av OECD, som handlar om att utvärdera ungdomars kunskaper i olika länder.
 Lutande tornet i Pisa – domkyrkans fristående lutande klocktorn i Pisa, Italien
 Universitetet i Pisa – ett universitet i Pisa, formellt grundat 1343 men verksamt sedan 1100-talet

Geografi

Finland 

 Pisa (kulle i Finland), Norra Savolax, Kuopio,

Italien 

 Pisa (provins), provins, Toscana, 
 Pisa, Toscana, Province of Pisa, 
 Pisas internationella flygplats

Polen 

 Pisa (vattendrag i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap, lat 54,25, long 20,98), 
 Pisa (vattendrag i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap, lat 53,84, long 20,60), 
 Pisa (vattendrag i Polen, lat 53,23, long 21,87), 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar